Иога́нн Я́коб Фро́бергер (; 18 мая 1616, Штутгарт — 16 мая 1667, Мёмпельгард) — немецкий , клавесинист и .

Биография 
Базовое музыкальное образование Фробергер получил в родном Штутгарте, где в придворной капелле (с 1621) работал капельмейстером его отец Базилий (Basilius). В 1634 г. Фробергер переехал в Вену, где в 1637 г. стал органистом при дворе Фердинанда III. В том же году Фробергер уехал в Рим, где учился у Джироламо Фрескобальди, подружился с Афанасием Кирхером и Микеланджело Росси, пристально изучал современную итальянскую музыку. В 1641 г. Фробергер вернулся в Вену, где работал придворным органистом вплоть до 1657 г., периодически покидая город по дипломатическим поручениям императора: он посетил Брюссель, Дрезден, Антверпен, Лондон и Париж, где в 1652-53 гг. концертировал и изучал французскую музыку. В Париже Фробергер познакомился с клавесинистом Луи Купереном, лютнистами Дени Готье, Ф. Дюфо, Бланкроше (Ш. Флёри). После смерти Фердинанда III (ум. 1657) Фробергер переехал в замок близ Мёмпельгарда (владение герцогов Вюртембергских), где преподавал и сочинял музыку.

Творчество и влияние 

До наших дней дошли около 30 клавирных сюит (именно в творчестве Фробергера сформировался жанр 4-частной сюиты). Среди часто исполняемых (обычно на клавесине) — аллеманда из Сюиты № 20 D-dur, известная под названием «Размышление о моей будущей смерти», и «Плач в Лондоне о преодолении меланхолии» из Сюиты № 30. Кроме сюит Фробергер сочинял клавирную музыку в различных распространённых жанрах своего времени, таких как токкаты, каприччио, канцоны, фантазии, ричеркары. В ряде произведений использовал программные заголовки, в том числе в эпитафиях (tombeaux) и «плачах» (lamento) на смерть лютниста Бланкроше, императора Фердинанда III (1657) и его безвременно усопшего сына Фердинанда IV (1654). Некоторые произведения (особенно медленные вступительные части сюит) напоминают квази-импровизационные бестактовые прелюдии, распространённые в то время в лютневой и клавесинной музыке французов. В музыкальной эпитафии на смерть Бланкроше и в плаче на смерть Фердинанда IV композитор воспользовался приёмами музыкальной звукописи: он представил падение Бланкроше с лестницы, приведшее к его гибели, нисходящей гаммой, а вознесение души Фердинанда — восходящей.

Из вокальной музыки известны лишь два мотета для терцета голосов, двух скрипок и basso continuo.

Наследие и рецепция 
Сочинения Фробергера сохранились почти исключительно в рукописях. При его жизни были опубликованы только два произведения – Фантазия на гексахорд (Рим, 1650), и пьеса (какая "пьеса"?) в сборнике "Фуги и каприсы" (Париж, 1660). В 2006 году была обнаружена рукопись (по всей вероятности, поздний автограф) с 35 пьесами Фробергера, из которых 18 ранее не были известны. 

Творчество Фробергера оказало влияние на Дитриха Букстехуде, Георга Бёма, Иоганна Пахельбеля и И. С. Баха.

Издания сочинений 
 Neue Ausgabe sämtlicher Clavier- und Orgelwerke, herausgegeben von Siegbert Rampe. 7 Bde. Kassel: Bärenreiter, 1993—2015 (последний том содержит также каталог сочинений Фробергера, условное сокращение FbWV)
 Bd. 1. Clavier- und Orgelwerke autographer Überlieferung "Libro Secondo" (1649)
 Bd. 2. Clavier- und Orgelwerke "Libro Quarto 1656, Libro die Capricci e Ricercari ca. 1658"
 Bd. 3/1. Clavier- und Orgelwerke abschriftlicher Überlieferung: Partiten und Partitensätze, Teil 1a
 Bd. 3/2. Clavier- und Orgelwerke abschriftlicher Überlieferung: Partiten und Partitensätze, Teil 1b
 Bd. 4/1. Clavier- und Orgelwerke abschriftlicher Überlieferung: Partiten und Partitensätze, Teil 2
 Bd. 4/2. Clavier- und Orgelwerke abschriftlicher Überlieferung: Partiten und Partitensätze, Teil 3
 Bd. 5/1. Clavier- und Orgelwerke abschriftlicher Überlieferung. Toccaten
 Bd. 5/2. Clavier- und Orgelwerke abschriftlicher Überlieferung. Polyphone Werke
 Bd. 6/1. Clavier- und Orgelwerke abschriftlicher Überlieferung. Neue Quellen, neue Lesarten, neue Werke, Teil 1
 Bd. 6/2. Clavier- und Orgelwerke abschriftlicher Überlieferung. Neue Quellen, neue Lesarten, neue Werke, Teil 2
 Bd. 7. Ensemblewerke und Verzeichnis sämtlicher Werke (FbWV) (2015)

Дискография 
Впервые большую подборку клавирной музыки Фробергера опубликовал на LP (лейбл L'Oiseau-Lyre) Тёрстон Дарт в 1961 году (интерпретация выполнена на клавикорде). Возрождение исполнительского интереса засвидетельствовали аудиозаписи видных клавесинистов и органистов — Густава Леонхардта, Людгера Реми, Кристофа Руссе, Бландин Верле, сделанные в конце XX века и в первом десятилетии XXI века. Полное собрание клавирных сочинений Фробергера опубликовал (на лейбле Aeolus) Боб ван Асперен.

Примечания

Литература 
 Siedentopf H. Studien zur Kompositionstechnik J. J. Frobergers. Tübingen, 1978.
 Asperen B. van. A new Froberger manuscript // Journal of Seventeenth-Century Music 13 (2007). 
 Maguire S. Johann Jacob Froberger: A hitherto unrecorded autograph manuscript // Journal of Seventeenth-Century Music 13 (2007).

Ссылки 

 
 Список сочинений Фробергера (англ.)
 Asperen B. van. A new Froberger manuscript (2008)